Coniochaetales är en ordning av svampar. Coniochaetales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coniochaetales